Hemithiris är ett släkte av armfotingar. Hemithiris ingår i familjen Hemithirididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Hemithiris